XX — Two Decades of Love Metal — сборник лучших песен финской рок-группы HIM, вышедший 26 октября 2012 года в Европе и 6 ноября в США. Включает новую песню «Strange World», которая стала доступна уже 10 сентября.

Списки композиций

Примечания 

Альбомы HIM